Ахназаров — фамилия; имеет женскую форму Ахназарова.
 Ахназаров, Амаяк Николаевич (1898—1987) — разработчик артиллерийских снарядов, генерал-майор инженерно-артиллерийской службы, лауреат Сталинской премии.
 Мелик-Ахназаров, Юсиф-бек (1857—1907) — азербайджанский педагог, писатель, надворный советник.